Сезон Формулы-1 1950 года — первый сезон, во время которого разыгрывался чемпионат мира среди гонщиков под эгидой ФИА. Этапы чемпионата мира проводились с 13 мая по 3 сентября. В этапах участвовали 16 команд, из которых 5 были заводскими и 11 независимыми. Соревнования состояли из шести европейских Гран-при и одной американской гонки «Индианаполис 500», которая была включена в зачёт чемпионата мира несмотря на то, что проводилась по другому техническому регламенту, и в ней участвовали только американские команды, конструкторы и гонщики. Также по ходу сезона по регламенту Формулы-1 было проведено 19 внезачётных Гран-при.

Общие сведения о регламенте чемпионата мира 
По результатам каждой гонки пятеро первых финишировавших гонщиков получали соответственно 8, 6, 4, 3 и 2 очка. Дополнительно одно очко присуждалось обладателю быстрейшего круга в гонке. Из показанных каждым гонщиком результатов в зачёт чемпионата шли только 4 лучших результата. Правила допускали замену гонщика по ходу гонки, в таком случае набранные данным автомобилем очки делились поровну между этими гонщиками. Кубок конструкторов не разыгрывался. В чемпионате принимали участие автомобили определённой мощности. На машинах был установлен двигатель объёмом 1,5 литра с наддувом, либо 4,5 литра без наддува.

Расписание чемпионата мира

Список команд чемпионата мира 

 Курсивом обозначены частные команды, не имеющие прямой заводской поддержки.
 Номера автомобилей менялись от гонки к гонке.
 В список не включены команды и гонщики, участвовавшие только в Инди 500.

Обзор чемпионата мира 
Европейские гонки чемпионата прошли при полном доминировании команды Alfa Romeo. За исключением американской гонки в Индианаполисе, её гонщики завоевали все победы, поул-позиции и быстрые круги, а также 12 из 18 позиций на подиуме.

Гран-при Великобритании 
Гонка прошла при полном доминировании Alfa-Romeo. «Альфетты» полностью заняли первый ряд стартового поля, вслед за ними располагались гонщики Talbot и Maserati. В начале гонки «Альфетты» сражались за победу, отрываясь от остальных. На 16 круге гонки Фарина вышел в лидеры, оставаясь на первом месте до конца гонки. Из 21 участника до финиша добралось только 11. В числе сошедших был и Фанхио, который сошёл на 62 круге. Фарина выиграл гонку, опередив Фаджоли на 3 секунды. Рег Парнелл уступил своим напарникам почти минуту, но добрался до финиша третьим. Жиро-Кабанту и Розье на Talbot уступили Alfa-Romeo 2 круга.

Среди участников этапа не было команды Ferrari, которая предпочла участвовать в проводившемся в Бельгии в эти же сроки внезачётном Гран-при Де Монс, где полагался более высокий денежный выигрыш.

Гран-при Монако 
Хуан-Мануэль Фанхио стартовал первым, следом расположились Фарина и Гонзалес. В самом начале гонки произошла массовая авария в повороте «Burau de Tabac». В результате завала 10 гонщиков сошли с дистанции. Благодаря поулу, Фанхио удалось избежать столкновения. Вслед за Фанхио шли две Ferrari - Аскари и Виллорези, но никто не смог приблизиться к аргентинцу. На 63 круге Виллорези сошёл с дистанции. Фанхио выиграл Гран-при Монако, опередив занявшего второе место Аскари на круг, а Луи Широна — на 2 круга.

Индианаполис 500 
Гонка, проводимая по собственным правилам, всё же была включена в зачёт чемпионата мира. Она стала первой гонкой в чемпионатах, прекращённой досрочно — на 138-м круге из 200 случился ливень, и гонка была остановлена. Победа и очко за быстрейший круг были присуждены занимавшему на тот момент первое место американскому гонщику Джонни Парсонсу, вторым стал Билл Холланд, третьим — Мори Роуз. Четвёртое место занял Сесил Грин. Очки за пятое место разделили поровну Джоуи Читвуд и Тони Беттенхаузен, управлявшие одним автомобилем по очереди. Стартовавший с поула Уолт Фолкнер финишировал только седьмым.

Гран-при Швейцарии 
В данной гонке вновь доминировали гонщики «Альфа-Ромео», гонщикам заводской команды «Феррари» навязать борьбу не удалось. Победа, как и на первом этапе сезона, досталась Фарине, вторым стал Фаджоли, на третье место приехал Розье, оправдав тем самым своё приглашение в заводскую команду «Тальбо-Лаго». Фанхио долго лидировал, затем уверенно держался в лидирующей группе, но сошёл из-за отказа мотора.

Гран-при Бельгии 
В этой гонке в соперничество среди гонщиков «Альфа Ромео» вмешались не только гонщики «Феррари», но также и «Тальбо-Лаго». Победа досталась Фанхио, вторым стал Фаджоли, Фарина из-за проблем с трансмиссией стал только четвёртым, позволив Розье занять третье место. Аскари смог добраться только до пятого места.

Гран-при Франции 
Фанхио, стартовав первым, победил, установив также быстрый круг. Фаджоли стал вторым после того, как Фарина откатился назад из-за проблем с топливным насосом. Заводские гонщики «Феррари», разочарованные слабыми результатами в тренировках, отказались от старта. В их отсутствие марку представлял частник Уайтхед, который занял третье место (отстав от «Альфа Ромео» на три круга). Четвёртым стал единственный гонщик «Гордини» Манзон, для которого эти очки стали единственными в сезоне. Два очка за пятое места поделили между собой Этанселен и Шабу, отставшие ещё на два круга. Никто из гонщиков «Мазерати» до финиша не добрался, а у «Тальбо» финишировали только два из семи автомобилей.

Гран-при Италии 
К данному этапу теоретический шанс стать чемпионом остался у троих гонщиков «Альфа-Ромео» — Фанхио, Фарина и Фаджоли, при этом шансы последнего были чисто теоретическими — ему непременно нужно было побеждать, чтобы увеличить свой очковый запас, тогда как для его партнёров любой результат пошёл бы в зачёт. В конце концов Фанхио сошёл, сменив по ходу гонки две машины, и в его отсутствие Фарина легко победил, став первым чемпионом мира. Также в этой гонке, впервые в сезоне, Аскари смог вмешаться в борьбу гонщиков «Альфы» между собой — стартовав вторым, сохранил место совместно с Дорино Серафини. Третье место досталось Фаджоли, а оставшиеся места в очковой зоне завоевали Розье и Этанселен на «Тальбо-Лаго». Последний установил рекорд, не побитый до сих пор — он стал самым пожилым гонщиком, заработавшим очки. Всего в гонке смогли финишировать семь гонщиков.

Результаты этапов чемпионата мира

Личный зачёт

Примечания

Статистика чемпионата мира 

 Гонщики
Победы

Поул-позиции

Быстрые круги

Подиумы

 Конструкторы
Победы

Поул-позиции

Быстрые круги

Подиумы

Остальные гонки 
Результаты этих гонок не шли в зачёт чемпионата мира

Источники

Ссылки 
 Статистика чемпионата мира на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор чемпионата мира на statsf1.com
 Статистика чемпионата мира на wildsoft.motorsport.com
 Статистика сезона, включая внезачётные Гран-при на the-fastlane.co.uk

Сезоны Формулы-1